Les Korrigans, aussi appelés Métamorphes ou Fondateurs (Changelings en VO), sont, dans l'univers fictif de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète Omaria. Ce sont eux qui dirigent le Dominion.

Histoire 
Grâce à Odo et au Commandeur Benjamin Sisko, les origines du Dominion furent explicitées. Les Korrigans étaient autrefois une race d'explorateurs spatiaux pacifiques. Mais à cause de leurs capacités de métamorphe, les autres races rencontrées les craignirent et décidèrent de les exterminer. Les Fondateurs quittèrent leur planète d'origine et se réfugièrent sur la planète Omaria cachée au cœur de la Nébuleuse Omarienne. Ils décidèrent alors de créer le Dominion. Par la suite, ils assurèrent leur sécurité en imposant la paix par la force aux Solides en lesquels ils n'avaient plus confiance. Ils créèrent la race de guerrier les Jem'Hadar, race qui leur vouait un culte religieux sans faille.

La seule interaction "pacifique" qu'ils eurent avec une race de Solides fut avec les Vortas : un membre de cette race primitive au développement technologique équivalent à l'Homme de Cro-Magnon, avait sauvé la vie de l'un des Fondateurs, qui n'oublièrent jamais ce geste de la part des Vortas. En récompense pour leur bonne action, Ils firent "cadeau" aux Vortas de manipulations génétiques qui leur donnèrent des capacités de métamorphes et en firent les administrateurs civils et militaires de leur empire en les autorisant à prétendre être des Fondateurs. 

La disparition des Korrigans devint une légende à travers tout le quadrant Gamma. Ainsi, depuis la création du Dominion, les autres races crurent que les Vortas en étaient les maîtres, jusqu'à ce qu'Odo découvre la vérité.

Physiologie 
Les Korrigans sont des métamorphes capables de prendre la forme qu'ils souhaitent, qu'elle soit solide, liquide ou même gazeuse. Leur forme au repos est gélatineuse. Ils nomment d'ailleurs les autres peuples les Solides.

Sur leur planète, ils vivent tous ensemble dans une sorte de grand océan gélatineux appelé le « Grand Flux » . Ils sont capables de retirer la faculté de se transformer à l'un des leurs, comme cela s'est produit pour Odo.

Culture 
Les Korrigans veulent explorer et conquérir l'univers. Ils ont en effet, la volonté de se débarrasser des Solides qui les ont rejetés aux cours des siècles. Dans ce but, ils envoient leurs enfants à travers l'univers afin que ceux-ci jouent le rôle d'éclaireurs.

Les décisions sont prises de façon collective dans le « Grand Flux » où tous fusionnent, mais chaque individu semble conserver une part de libre arbitre.

Afin de se protéger, les Korrigans ont créé génétiquement les Jem'hadars pour servir comme soldats; et ils modifièrent génétiquement les Vortas qui sont les diplomates et les administrateurs de leur empire. Ces peuples les considèrent comme des dieux.

Jamais un Korrigan ne tuerait un autre Korrigan. Odo fut le premier à transgresser cette règle.

Espèce extraterrestre de Star Trek

en:List of Star Trek races#Changeling